888.com World Snooker Championship 2006 (mistrzostwa świata w snookerze 2006) zostały rozegrane pomiędzy 15 kwietnia i 1 maja 2006 roku w Crucible Theatre w Sheffield.

Przebieg mistrzostw 
Mistrzostwa te od początku obfitowały w niespodzianki – już w pierwszej rundzie odpadło dwóch wybitnych snookerzystów – John Higgins oraz zajmujący wówczas pierwsze miejsce na kroczącej liście rankingowej – Stephen Hendry.

Nieoczekiwane rezultaty przyniosły także półfinały. Ronnie O’Sullivan uległ Graeme’owi Dottowi 11:17 – przy czym aż 8 frame’ów przegrał w trzeciej sesji. Marco Fu w półfinałowej rozgrywce z Peterem Ebdonem ze stanu 9:15 doprowadził w czwartej sesji najpierw do remisu 15:15, a następnie 16:16 – żeby ostatecznie przegrać to spotkanie 16:17.

W finale od początku prowadził Graeme Dott, który na czwartą, ostatnią sesję wyszedł z prowadzeniem 15:7; Peterowi Ebdonowi udało się co prawda doprowadzić nawet do wyniku 13:15, ale ostatecznie przegrał mecz 14:18.

Najwyższy break w mistrzostwach wbił Ronnie O’Sullivan – 139 pkt.

Nagrody 
 Zwycięzca: £200 000
 II miejsce: £100 000
 Półfinalista: £40 800
 Ćwierćfinalista: £20 800
 Ostatnia 16: £12 680
 Ostatnia 32: £9 600
 Ostatnia 48: £6 400
 Ostatnia 64: £4 000
 Najwyższy break fazy zasadniczej turnieju: £10 000
 Najwyższy break kwalifikacji: £5 000
 Maksymalny break fazy zasadniczej turnieju: £147 000
 Łączna suma nagród: £896 240

Wyniki

Zobacz też 

 Mistrzostwa świata w snookerze

Mistrzostwa świata w snookerze
2006 w sporcie
2006 w Anglii